Arnold Pressburger (1885-1951) – produttore cinematografico ungherese
 Emeric Pressburger (1902-1988) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico ungherese
 Giorgio Pressburger (1937-2017) – regista, scrittore e drammaturgo ungherese naturalizzato italiano
 Mojżesz Presburger (1904-1943)